Golf-Klasse steht für:
Kompaktklasse, eine Kraftfahrzeugkategorie zwischen Kleinwagen und Mittelklasse, benannt nach dem VW Golf
Projekt 629, von der NATO mit dem Codenamen Golf class versehene U-Boote